metale (chemia)
 metale (astronomia)
 metal (materiałoznawstwo)
 heavy metal (muzyka)
 Metal (album)
 Metalowcy (subkultura)